Antiplanes beringi är en snäckart som först beskrevs av Carl Aurivillius 1885. 

Antiplanes beringi ingår i släktet Antiplanes och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
beringi